El Duque Augusto Federico Carlos Guillermo de Sajonia-Meiningen (Frankfurt, 19 de noviembre de 1754 - Sonneberg, 21 de julio de 1782) fue un duque de Sajonia-Meiningen.

Familia 
Era el primer hijo varón del Duque Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen y Carlota Amalia de Hesse-Philippsthal.

Reinado 
Augusto Federico sucedió a su padre en el ducado de Sajonia-Meiningen (1763) cuando solo tenía ocho años de edad. Por causa de esto, su madre, la Duquesa viuda Carlota Amalia, actuó como regente durante su minoría de edad, que terminó en 1779. Fue sucedido por el último de sus hermanos menores supervivientes, Jorge.

Matrimonio 
En Gedern, el 5 de junio de 1780, Carlos Guillermo contrajo matrimonio con la Princesa Luisa de Stolberg-Gedern. No tuvieron hijos. Luisa, enviudada, contrajo matrimonio posteriormente con el Duque Eugenio de Wurtemberg, con quien tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias 

Duques de Sajonia-Meiningen
Príncipes de Sajonia-Meiningen
Nacidos en Fráncfort del Meno